Będzie dobrze, kochanie - polski serial komediowy z elementami vlogu w reżyserii Bartosza Kubery emitowany w 2020 w czasach pandemii COVID-19. Aktorzy nagrywali się prywatnie ze swoich domów. Serial miał 20 odcinków.

Obsada

Serie

Przypisy 

Polskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2020
Seriale telewizyjne zakończone w 2020
Pandemia COVID-19 w Polsce